Hasbrouck ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham B. Hasbrouck (1791–1879), US-amerikanischer Politiker
 Abraham J. Hasbrouck (1773–1845), US-amerikanischer Politiker
 Josiah Hasbrouck (1755–1821), US-amerikanischer Politiker

Hasbrouck ist Teil folgender Firmierungen:

 Hasbrouck Motor Works,  ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:

 Hasbrouck Heights, Ort im US-Bundesstaat New Jersey